Thomas Rønning (Trondheim, 1985. július 16. –) norvég labdarúgó, a Ranheim Fotball középpályása. Nővére a női válogatott labdarúgó Trine Rønning.

Források 
Thomas Rønning adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Strindheim IL labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói